Robinwood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Robinwood (Alabama)
 Robinwood (Maryland)
 Robinwood (Mississippi)
 Robinwood (New York)
 Robinwood (Oregon)
 Robinwood (Virginia)

Siehe auch:
 Robin Wood (Begriffsklärung)